

Торбеєво — селище міського типу, районний центр, Мордовія
 Торбеєво — присілок, Люберецький міський округ, Московська область
 Торбеєво — присілок, Первомайський район, Томська область